Meishu peut faire référence à:
 canton de Meishu (梅树乡, Méishùxiāng), une localité du District de Yuanba dans la province du Sichuan en Chine
 village de Meishu (梅树村 Méishùcūn), site de la Réserve naturelle provinciale de la section du village de Meishu située dans le District de Jinning dans la province du Yunnan en Chine